Diagonale steht für:

in der Mathematik:

 Diagonale (Geometrie), in der Geometrie die Verbindungslinie zwischen nicht benachbarten Ecken in einem Polygon
 Hauptdiagonale, in der linearen Algebra die Elemente einer quadratischen Matrix mit gleichem Spalten- und Zeilenindex
 1. Winkelhalbierende in einem kartesischen Koordinatensystem
 Diagonale (Relationentheorie), in der Relationentheorie alle geordneten Paare über einer Grundmenge mit identischer vorderer und hinterer Komponente

in anderen Gebieten:
 Diagonale (Filmfestival), ein österreichisches Filmfestival
 Diagonal (Zeitschrift), eine Zeitschrift der Universität Siegen
 Bildschirmdiagonale, ein Maß für die Größe von Computer- und Fernsehbildschirmen
 Diagonale (Kunst), in der darstellenden Kunst und in der Grafik Linien, die weder horizontal noch vertikal sind

Diagonal steht für:
 Diagonal (Iowa), Stadt in Iowa, USA
 Diagonal – Radio für Zeitgenoss/innen, eine Radiosendung des österreichischen Rundfunks
 Avinguda Diagonal, eine Straße in Barcelona
 Diagonal (SFR), eine Fernsehsendung für Frauen im Schweizer Fernsehen

Siehe auch:
 Diagonalfunktor